Кубком Америки називають такі змагання: 

 Кубок Америки () — знаменита регата, що проводиться з 1851, найстаріше у світі міжнародне змагання у всіх видах спорту. 
 Кубок Америки () — найстаріший континентальний турнір з футболу між національними збірними, заснований КОНМЕБОЛ. До 1967 називався «Чемпіонат Південної Америки» з футболу. Розігрується з 1916. 
 Кубок Америки () — турнір з футболу в залі (версії футзалу), що проводиться в Північній Америці